

Geografia

Austria 
 St. Lorenz – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Zobacz też 
 Sankt Lorenz
 St. Lawrence
 św. Wawrzyniec